Халпа има више значења:

 Халпа (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Халпа (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Халпа (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Халпа (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Халпа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халпа (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Халпа (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Халпа (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Халпа (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Халпа (Халпа, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Халпа (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику